Свети патриарх Евтимий може да се отнася за:

 Свети Патриарх Евтимий Търновски (ок. 1325 – ок. 1405) – български патриарх;
 „Патриарх Евтимий“ – площад в София;
 „Патриарх Евтимий“ – булевард в София;
 „Патриарх Евтимий“ – паметник в София;
 „Свети Патриарх Евтимий“ – музикален албум на група „Епизод“.

Вижте също 
 Патриарх Евтимово